

Patronyme 

 Alistair Murdoch (1967-), ancien joueur de rugby à XV
 Alexi Murdoch (1973-), chanteur et compositeur britannique
 Bobby Murdoch (1944-2001), footballeur écossais
 Colin Murdoch (1929-2008), pharmacien et vétérinaire néo-zélandais
 David Murdoch (1978-), curleur écossais
 Dick Murdoch (1946-1996), lutteur américain
 Don Murdoch (1956-), joueur canadien de hockey sur glace
 Elisabeth Murdoch (1968-), femme d'affaires australienne
 George Murdoch (1980-), lutteur américain
 Iris Murdoch (1919-1999), écrivain britannique
 James Y. Murdoch (1890-1962), avocat et président de la compagnie minière Noranda
 James Murdoch (1856-1921), journaliste et universitaire écossais
 Keith Murdoch (1943-2018), joueur néo-zélandais de rugby
 Keith Murdoch (1886-1952), journaliste et dirigeant d'entreprise australien
 Lachlan Murdoch (1986-), acteur canadien
 Murray Murdoch (1904-2001), joueur canadien de hockey sur glace
 Patrick Murdoch (?-1774), ecclésiastique et mathématicien britannique
 Robert Murdoch (1946-), entraîneur et ancien joueur canadien de hockey sur glace
 Ross Murdoch (1994-), nageur britannique
 Rupert Murdoch (1931-), actionnaire majoritaire de News Corporation
 Stuart Murdoch (1968-), musicien et chanteur écossais
 Trevor Murdoch (1980-), lutteur américain
 William Murdoch (1754-1839), ingénieur et inventeur écossais
 William McMaster Murdoch (1873-1912), le  du RMS Titanic
 William Gordon Burn Murdoch (1862-1939), peintre, écrivain et explorateur écossais

Toponyme 

 Murdochville, une ville minière du Québec.

Divers 

 Les Enquêtes de Murdoch, série canadienne.

Voir aussi 
 Murdoc
 Murdoc Niccals

Patronyme anglais